Die Oberste Liga 2000 war die 9. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Schenis Astana sicherte sich den Meistertitel.

Modus 
16 Mannschaften starteten in die Saison. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Batyr Ekibastusez zog nach der Hinrunde aus finanziellen Gründen zurück, spielte aber auch in der folgenden Saison in der obersten Liga. Die erzielten Ergebnisse wurden annulliert.

Tomiris und Schiger Schymkent fusionierten während der Saison zu Dostyk Schymkent. Die Ergebnisse, die Tomiris in den ersten vierzehn Begegnungen erzielte, wurden von Dostyk übernommen. Die restlichen Spiele von Schiger wurden mit 0:3 gewertet.

Vereine 
 Aqmola Stepnogorsk wegen Verlegung umbenannt in Aqmola Kökschetau
 Access-Jessil Petropwal umbenannt in Access-Golden Grein Petropwal
 Schiger Schymkent und Tomiris Schymkent fusionierten zu Dostyk Schymkent

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Golden Match 
Die beiden höchstplatzierten Mannschaften mussten wegen der Punktegleichheit ein Spiel um den Meistertitel austragen.

|}

Weblinks 
 Kasachstan 2000 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000